DD 352 Worden (Корабль соединённых штатов Уорден) — американский эсминец типа Farragut.

Заложен на верфи Puget Sound Navy Yard 29 декабря 1932 года. Спущен 27 октября 1934 года, вступил в строй 15 января 1935 года.
12 января 1943 года сел на камни и затонул близ острова Амчитка (Алеутские острова), исключен из состава ВМС США 22 ноября 1944 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 DICTIONARY OF AMERICAN NAVAL FIGHTING SHIPS
 NavSource Naval History

Эскадренные миноносцы типа «Фаррагут»
Суда по алфавиту